Ово је списак познатих Ираца било да су из Републике Ирске, Северне Ирске или ирске дијаспоре:

Вилијам Батлер Јејтс, песник и драмски писац
Семјуел Бекет, књижевник, драматург и романописац
Роберт Бојл, физичар и хемичар
Џон Пајус Боланд, тенисер
Пирс Броснан, глумац
Оскар Вајлд, књижевник
Боно Вокс, певач и музичар, члан групе U-2
Ениа, певачица
Фил Лајнот, певач и музичар
Џони Логан, певач и композитор
Ван Морисон, певач, музичар и кантаутор
Гари Мур, музичар
Џорџ Мур, књижевник и ликовни критичар
Шинејд О'Конор, певачица
Морин О'Саливан, глумица
Морин О'Хара, глумица
Џонатан Свифт, књижевник 
Колин Фарел, глумац
Џејмс Хобан, архитекта, пројектовао Белу кућу
Џејмс Џојс, писац

Види још
Ирци
Република Ирска
Северна Ирска

Људи по националности
Ирци